Бундеслига 2018/19. била је 56. сезона Бундеслиге, најјачег немачког фудбалског првенства. Сезона је почела 24. августа 2018, а завршила се 18. маја 2019. године. Ово је била прва сезона Бундеслиге у којој није учествовао Хамбургер.

Од ове сезоне се по први пут почео користити ВАР систем.

Бајерн Минхен је одбранио титулу шампиона Немачке по седми пут заредом. То им је била укупно 29. титула у историји.

Тимови 
У овој сезони Бундеслиге учествовало је 18 тимова.

Нови-стари тимови

Стадиони и локације

Табела

Плеј-оф за испадање 
Сва времена су CEST (UTC+2).

Прва утакмица

Друга утакмица 

Укупни резултатје 2 : 2. Унион Берлин је победник двомеча због правила гола у гостима и пласирала се у Бундеслигу, док је Штутгарт испао у Бундеслигу два.

Референце

Спољашње везе 
 

Бундеслига Немачке у фудбалу
Сезона 2018/19. у немачком фудбалу